Kan du vissla Johanna? kan syfta på:

Kan du vissla Johanna? (sång) – en sång med musik av Sten Axelson, och text av Åke Söderblom
Kan du vissla Johanna (bok) – en bok skriven av Ulf Stark
Kan du vissla Johanna? (film) – en svensk kortfilm som visades i SVT 1994